Charles Baker kan syfta på:
 Charles Baker (lärare), en lärare för döva under 1800-talet
 Charles Baker (skådespelare), en amerikansk skådespelare